Сте́фан Са́вич (; , , СФРЮ) — черногорский футболист, защитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Черногории.

Карьера

Клубная 
Воспитанник команды «Брсково» из третьей черногорской лиги. Профессиональную карьеру начал в «Борче», в молодёжном составе которой сыграл два сезона. В сезоне 2010/11 в составе «Партизана» стал чемпионом Сербии и обладателем Кубка Сербии.

6 июля 2011 года было сообщено, что «Манчестер Сити» официально приобрёл Стефана Савича, данный переход оценивается, по некоторым данным, примерно в 10 миллионов фунтов. Спустя год Савич покинул клуб в рамках сделки по переезду в Манчестер защитника «Фиорентины» Матии Настасича.

21 июля 2015 года перешёл в «Атлетико Мадрид» за 12 миллионов евро.

В сборной 
В сборной Черногории Савич дебютировал 11 августа 2010 года в товарищеской игре с Северной Ирландией. 10 августа 2011 года он забил два гола в товарищеском матче со сборной Албании, которые стали для него первыми голами за сборную.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 51 / забито голов: 5; победы: 21, ничьи: 13, поражения: 17.

Достижения 
 «Партизан»
 Чемпион Сербии: 2010/11
 Обладатель Кубка Сербии: 2010/11

 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012

 «Атлетико Мадрид»
 Победитель Лиги Европы: 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2015/16
 Чемпион Испании: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Борча»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»